Diario de Lérida puede estar refiriéndose a:

 Diario de Lérida, periódico publicado entre 1808 y 1810.
 Diario de Lérida, periódico publicado entre 1886 y 1931.
 Diario de Lérida, periódico publicado entre 1966 y 1993.